Il XVII Festival olimpico estivo della gioventù europea, o anche conosciuto come 17° EYOF (European Youth Olympic Festival) si svolgerà dal 23 al 29 luglio 2023 a Maribor, in Slovenia

Comitati olimpici partecipanti

 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 (ospitante)

Discipline

Programma

Collegamenti esterni

 

 
Competizioni sportive a Maribor
Sport nel 2023